Oestreich ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Joseph Oestreich († 1843), deutscher Orgelbauer
 Augustin Oestreich (1807–unbekannt), deutscher Orgelbauer
 Axel Oestreich (* 1954), deutscher Architekt
 Carl Oestreich (1800–1840), deutscher Musiker
 Damian Oestreich (1843–1913), US-amerikanischer Orgelbauer und Tischler
 Elisabeth Oestreich (1909–1994), deutsche Mittelstreckenläuferin
 Gabriele Oestreich (* 1961), deutsche Fotografin
 Gerhard Oestreich (1910–1978), deutscher Historiker
 Heinrich Oestreich (1904–1970), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter der CDU

 Markus Oestreich (* 1963), deutscher Automobilrennfahrer
 Maurus Oestreich (1836–1912), US-amerikanischer Orgelbauer deutscher Herkunft
 Martin Oestreich (* 1971), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Maximilian Oestreich, deutsch-amerikanischer Orgelbauer, Schreiner, Zimmerer 
 Michael Oestreich (1802–1838), deutscher Orgelbauer
 Paul Oestreich (1878–1959), deutscher Pädagoge
 Paul Oestreich (Politiker) (* 1876; † nach 1939), deutscher Journalist und Politiker (DNVP)
 Rudolf Oestreich (1878–1963), deutscher Anarchist
 Werner Oestreich (1905–1949), deutscher Politiker (SED) und Gewerkschafter (FDGB)

Siehe auch: 
 Oestereich, Oesterreich, Oestreicher